Seimetz ist der Name von

 Amy Seimetz (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin
 Hermann Seimetz (1938–2022), deutscher Politiker
 Paul Seimetz (1934–2009), deutscher Soldat und Maler
 Frantz Seimetz (1858–1934), Luxemburger Porträt- und Landschaftsmaler des Impressionismus
 Hans-Jürgen Seimetz, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
 Elke Seimetz (* 1961), deutsche Malerin und Grafikerin